Muth steht für:
 Muth (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Muth (Einheit), altes österreichisches Volumenmaß  
 Muth (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft von Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

MuTh steht für
 MuTh, Musik und Theater, Konzerthalle der Wiener Sängerknaben

Siehe auch:
 Mut (Begriffsklärung)
 Mouthe

MuTh